Square one es una expresión del inglés que, además, le da nombre a:

 Square One, rompecabezas;
 «Square one», canción de la banda británica Coldplay;
 Square One, sencillo de la banda surcoreana Blackpink que contiene la canción «Whistle»;
 Square One, documental sobre el juicio a Michael Jackson en 1993.